La route départementale 105, ou RD 105, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Sainte-Tulle à Lincel, commune de Saint-Michel-l'Observatoire.
 dans le département de l'Allier de la RN7 Varennes-sur-Allier à la limite Allier /Nièvre à Chézy
 Route départementale 105 (Essonne)
 dans le département de la Haute-Loire, elle relie Yssingeaux à Saint-Bonnet-le-Froid, reprenant l'ancienne RN 105, déclassée en 1972.
 dans le département du Haut-Rhin, elle relie Hésingue à Weil-am-Rhein.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

105